Académie de Rouen peut désigner :
 Académie de Rouen, société savante fondée en 1744 ;
 Académie de Rouen, circonscription éducative française créée en 1808.